Warnecke ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Warnecke, deutscher Fußballspieler
 August Warnecke (1903–??), deutscher Unternehmensgründer, siehe August Warnecke
 Berthold Warnecke (* 1971), deutscher Musikwissenschaftler, Dramaturg und Operndirektor
 Bettina Warnecke, deutsche Politikerin
 Boris Wassiljewitsch Warnecke (1874–1944), russischer Klassischer Philologe
 Diana L. M. Kisro-Warnecke (* 1973), deutsche Managerin und Hochschullehrerin
 Dieter Warnecke (1956–2019), deutscher Generalleutnant
 Ferdinand Warnecke (1898–1958), deutscher Gewerkschafter
 Frank Warnecke (* 1965), deutscher Politiker (SPD)

 Georg Warnecke (1883–1962), deutscher Richter und Entomologe

 Hans Warnecke (1900–1988), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Hans-Jürgen Warnecke (1934–2019), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Heinrich Warnecke (1923–1995), deutscher Politiker
 Heinz Warnecke (* 1953), deutscher Betriebswirt und Historiker
 Johann Conrad Warnecke (1817–1893), deutscher Kaufmann und Politiker
 Klaus Warnecke (* 1943), deutscher Politiker
 Mark Warnecke (* 1970), deutscher Schwimmer und Arzt
 Robert Raymond Warnecke (1906–1977), französischer Physiker
 Rudolf Warnecke (1905–1994), deutscher Grafiker
 Torsten Warnecke (* 1962), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen

Siehe auch:

 Warneke
 Warneck
 Warnicke
 Wernecke